Шарлотта Элен Долби (, в замужестве Сентон, ; 17 мая 1821 — 18 февраля 1885) — британская певица (контральто) и композитор.

Окончила Королевскую академию музыки (1837), ученица Доменико Кривелли. В 1841 г. впервые появилась в филармоническом концерте. В 1845 г. пела в лейпцигском Гевандхаусе, где произвела большое впечатление на Феликса Мендельсона, предназначавшего для неё контральтовую партию в оратории «Илия», премьера которой должна была состояться в Бирмингеме, — однако Долби впервые выступила в этой партии лишь год спустя.

В 1860 г. вышла замуж за скрипача Проспера Сентона. В 1870 г. завершила карьеру певицы, посвятив себя педагогике и композиции. Кантаты Долби «Сказание о Святой Доротее» (; 1876), «Повесть о праведной душе» (; 1879) и «Флоримель» (1885) пользовались определённым успехом.

Шарлотта скончалась 18 февраля 1885 года (Лондон) и была похоронена на западной стороне Хайгейтского кладбища.

После ее смерти, в Королевской академии музыки была основана стипендия имени Шарлотты Элен Долби.

Литература 

 Warrack, J.  Dolby, Charlotte Helen Sainton- (1821–1885), singer and composer. Oxford Dictionary of National Biography
 Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Sainton-Dolby, Charlotte Helen". Encyclopædia Britannica. 24 (11th ed.). Cambridge University Press

Певцы и певицы Великобритании
Академические музыканты Великобритании
Контральто
Композиторы Великобритании
Женщины Викторианской эпохи
Выпускники Королевской академии музыки